Аммосова — фамилия; женская форма фамилии .

Известные носители:
 
 Аммосова, Матрёна Ивановна (род. 1930) — якутская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.